Pilgramsreuth ist der Ortsname von

 Pilgramsreuth (Pullenreuth), Ortsteil der Gemeinde Pullenreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Pilgramsreuth (Rehau), Ortsteil der Stadt Rehau, Landkreis Hof, Bayern